Sołokija peut faire référence à :

Hydrologie
 Sołokija, rivière en Pologne et Ukraine, affluent de la rivière Bug

Toponymie
en Pologne
 Sołokija, un village de la voïvodie de Lublin